

Codici 
 055 – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Cracovia

Prefisso 
 055 – prefisso telefonico del distretto di Firenze

Stampa 
 055 News